Telmányi Emil (1856–1900) főgimnáziumi tanár
 Telmányi Emil (1892–1988) hegedűművész